Asclepi bezeichnet:

 Giuseppe Asclepi (1706–1776), italienischer Astronom und Physiker
 Asclepi (Mondkrater), ein nach dem Astronom benannter Mondkrater